Shoval - Tutto è creato per la tua gloria () è un'iniziativa della comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender  ebrea ortodossa, attiva nella promozione di sensibilizzazione delle persone LGBT nei centri religioni in Israele attraverso incontri con educatori . È una cooperazione di uomini gay di Havruta, e donne lesbiche di Bat kol. L'organizzazione prende nome dal secondo nome di Sheva Brachot.

La missione 
Shoval promuove la sensibilizzazione nei confronti delle persone LGBT nei centri religiosi di Israele. Il suo obiettivo principale è di creare un ambiente sicuro per gli adolescenti LGBT. Inoltre fornisce programmi di formazione per educatori e assistenti sociali, in modo da aumentare la consapevolezza sulle questioni della comunità LGBT.

Valori fondamentali 
I valori fondamentali che i membri della Shoval devono seguire sono:

 L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono parte centrale della vita di una persona.
 L'accettazione dell'orientamento sessuale altrui è la strada per una vita etica sana e realizzata.
 Nella comunità religiosa dev'esserci posto per le persone LGBT, senza contraddizioni e divieti.
 La comunità religiosa ha la responsabilità del benessere fisico e psicologico di tutti i giovani altri orientamenti sessuali e identità di genere.

Note

Voci correlate 
 Omosessualità ed ebraismo

Collegamenti esterni 
 
 Shoval sul sito web di Havruta - Appello per educatori religiosi (ebraico)

LGBT
Ebraismo